Kacper Tosio (1851–1929) – polski nauczyciel pochodzenia szwajcarskiego, prezes konsystorza Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP (Jednota Warszawska) (1924–1927).
 Katarzyna Tosio (1880–1959) – polska działaczka ewangelicko-reformowana, autorka śpiewników i tłumaczka pieśni religijnych, pierwsza kobieta pełniąca funkcję ogólnokościelną w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Polsce.